Гран-при США  - этот этап Формулы-1 проходил 10 октября, 1976 в Уоткинс-Глене (штат Нью-Йорке).

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

1976
События 10 октября
Октябрь 1976 года
1976 год в Нью-Йорке
Гран-при США